Појам Џонсон Сити може да се односи на:
Џонсон Сити (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Џонсон Сити (Тексас), град у САД у држави Тексас
Џонсон Сити (Тенеси), град у САД у држави Тенеси